Pisaster är ett släkte av sjöstjärnor. Pisaster ingår i familjen trollsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsjöstjärnor
Pisaster